Hartlauer ist

 der Name eines österreichischen Foto-, Optik- und Elektronikhandelsunternehmens, siehe Hartlauer

Hartlauer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Josef Hartlauer (1944–2000), österreichischer Unternehmer und Gründer der Fotohandelskette Hartlauer
 Fritz Hartlauer (1933–1985), österreichischer Bildhauer